Titi Rajo Bintang